Madame Butterfly (verhaal), kort verhaal van John Luther Long
 Madame Butterfly (toneelstuk), toneelversie door David Belasco van het verhaal van John Luther Long

Films
 Madame Butterfly (1915), film van Sidney Olcott
 Madame Butterfly (1932), film van Marion Gering
 Madame Butterfly (1954), film van Carmine Gallone
 Madame Butterfly (1995), film van Frédéric Mitterrand

Muziek
 Madame Butterfly (Malcolm McLaren), een nummer van Malcolm McLaren

Bijnaam
 bijnaam van de Australische zwemster Susie O'Neill (1973)

Zie ook
 Madama Butterfly, opera uit 1904 van Giacomo Puccini
 M. Butterfly, film uit 1993 van David Cronenberg
 Shi Pei Pu